L'astor de les Fiji (Accipiter rufitorques) és una espècie d'ocell de la família dels accipítrids (Accipitridae). Habita els boscos de les illes Fiji. El seu estat de conservació es considera de risc mínim.

Referències 

astor de les Fiji